Флаги муниципальных образований России.
 Флаг Радужного (Владимирская область) — флаг ЗАТО город Радужный.
 Флаг Радужного (ХМАО — Югра) — флаг городского округа город Радужный.